

Rosa 2007-2008

 2007-2008
Stagione 2007-2008 delle squadre di rugby a 15